Пшыячель (укр. Пржиятель, ) — шляхетский герб в Речи Посполитой, а затем и на территории Российской империи.

Описание 
В поле лазоревом над блюдом золотым красное сердце, пронзенное или одной стрелой, или крестообразно двумя стрелами. На шлеме пять страусовых перьев.

Существуют и другие варианты этого герба:
 Сердце бывает без блюда.
 В поле лазоревом, стрела серебряная, золотым наконечником вниз, между двух сердец красных.
 В поле червлёном сердце, пронзенное двумя опрокинутыми стрелами в Андреевский крест и сопровождаемое сверху золотым кавалерским крестом.. Последнего вида герб был у украинского гетмана П. Л. Полуботка.

История 
По преданию Герб Пшыячель возникает в 1166 году. Он был пожалован князем Сандомирским Генрихом потомкам рыцаря Мирослава, отличившегося в войне с язычниками-пруссами.

Распространение 
Герб Пшыячель использовался на территории Польши, Беларуси и Украины. Его обладателями были следующие шляхетские фамилии:

Adamowicz.

Bejnarowicz, Bibulowicz, Bibułowicz, Bogusławski, Bojnarowicz, Bronak, Bronek, Brudnak, Butowicz.

Cecniewski, Cimachowicz.

Dawłowicz, Downarowicz, Downartowicz, Draczewski, Drafikowski, Dragoł, Dragoła, Drakiewski, Dramiński, Dranicki, Drągbieński, Drąkieński, Dulewski.

Grabowski, Gregotowicz, Grylewicz, Gryniewicz.

Hanicz, Hanitz, Haunicz, Horodecki, Hryniewicz, Hryniewski, Hryszkiewicz.

Jarmundowicz, Jaroszewicz, Jasielewicz, Jasiulewicz, Junatowicz, Jurowski, Jursza.

Karabanowicz, Karwowski, Klimkiewicz, Kochan, Kotiużyński, Krapanowicz, Kudzinowicz, Kumach, Kurnach, Kwaczyński.

Legiejko, Legowicz, Legucki, Lipiński, Lukiański .

Łakowicz, Łazarewicz, Łuczkiewicz, Łukański, Łukianowicz, Łukiański, Łukowicz.

Makuszyński, Melech, Mickiewicz, Migiewicz, Minasiewicz, Minasowicz, Minaszewicz, Mirkowicz, Mirosławski, Mirowicz, Moncewicz, Muraszka, Muraszko.

Nagrodzki, Nakielski, Neuman, Norwiłło, Norwiło, Nowaczyński, Nowakowicz, Nowakowski, Nowaszewski.

Ocwiejewski, Okieńczyc, Okińczyc

Pawłowicz, Perekładowski, Pierekładowski, Pietkun, Pietraszewicz, Połtorzycki, Półtorzycki, Prosowski, Prossowski, Przyszychowski, Przytulski, Puciata, Puciato, Pułtorzycki, Putiata, Putiatycz.

Romanowicz, Rossowiecki, Rozenowicz, Rymkiewicz, Ryszkiewicz, Ryzwanowicz, Ryżwanowicz.

Sarnecki, Semeka, Sernacki, Sierżyński, Strawiński, Sudnik, Sulewicz, Szabunia, Szabuń, Szafranowicz, Szahidewicz, Szegedewicz, Szehedewicz, Szendzinek, Szumowiecki.

Thomkiewicz, Tomkiewicz, Tomkowicz.

Wajnikiewicz, Wenckowicz, Wenczkiewicz, Więckiewicz, Więckowicz Wojna, Wojnikiewicz, Wolański, Woyna.

Zatyrkiewicz, Zwierzdowski, Zwirżdorski.

Żabiński, Żdanowicz.

 Пшыячель изм.
 
 Богуслав (Boguslaw, Bohuslaw), Давбар (Dawbar, Dawbor), Гриневичи (Hryniewicz), Лукьянские-Павловичи (Lukianski-Pawlowicz), Минасовичи(Minasowicz, Mynasowicz), Мусницкие (Musnicki), Невядомские (Niewiadomski), Павловичи (Pawlowicz), Савуры (Sawur), Скирмунт-Стравинские (Skirmunt-trawinski), Шембель (Szembel), Шендюхи
 

Пшыячель Совиты (Przyjaciel Sowity)
 
 Богуслав (Boguslaw), Довбор-Мусьницкие (Dabar Musnicki, Dawbar), Гриневичи Легецкие (Hryniewicz Legiecki), Парловские (Parlowski),Скирмунты Стравинские (Skirmunt Strawinski).

Ссылки 
 Герб Пржияцель и его носители

Литература 
 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением сердца, пробитого стрелой
Гербы с изображением пяти страусовых перьев